Museu Diocesà d'Urgell, museu del bisbat d'Urgell, situat a la Seu d'Urgell
 Moviment Democràtic Unit, partit polític de Sud-àfrica
 Unitat de distribució d'energia (del seu nom en anglès Mains Distribution Unit), dispositiu amb diverses sortides, dissenyat per distribuir l'energia elèctrica